Walker House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walker House (Alabama), ID-Nr. 88002818
 Walker House (Chicot County, Arkansas), ID-Nr. 82000799
 Walker House (Washington County, Arkansas), ID-Nr. 75000417
 Walker House (Garrard County, Kentucky), ID-Nr. 85001306
 Walker House (Madison County, Kentucky), ID-Nr. 83003789
 Walker House (Louisiana), ID-Nr. 86001057
 Walker House (Montana), ID-Nr. 94000920
 Walker House (New York), ID-Nr. 82001256
 Walker House (Oklahoma), ID-Nr. 83002126
 Walker House (Virginia), ID-Nr. 90002001